La Bastide – comune francese del dipartimento dei Pirenei Orientali
 La Bastide – comune francese del dipartimento del Varo
 La Bastide-Clairence – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici
 La Bastide-d'Engras – comune francese del dipartimento del Gard
 La Bastide-de-Besplas – comune francese del dipartimento dell'Ariège
 La Bastide-de-Bousignac – comune francese del dipartimento dell'Ariège
 La Bastide-de-Lordat – comune francese del dipartimento dell'Ariège
 La Bastide-de-Sérou – comune francese del dipartimento dell'Ariège
 La Bastide-des-Jourdans – comune francese del dipartimento della Vaucluse
 La Bastide-du-Salat – comune francese del dipartimento dell'Ariège
 La Bastide-l'Évêque – comune francese del dipartimento dell'Aveyron 
 La Bastide-Pradines – comune francese del dipartimento dell'Aveyron 
 La Bastide-Puylaurent – comune francese del dipartimento della Lozère
 La Bastide-Solages – comune francese del dipartimento dell'Aveyron
 La Bastide-sur-l'Hers – comune francese del dipartimento dell'Ariège